Райхлин — фамилия: 

 Райхлин, Натан Танфелевич — доктор медицинских наук, профессор.
 Райхлин, Раддай — израильский философ и писатель.
 Райхлин, Фридрих Меерович (род. 1938) — российский кораблестроитель.